2 miejscowości w Polsce: 
 Kotkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn 
 Kotkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta

Zobacz też: Kotków